Мадридский договор — договоры, подписанные в Мадриде:

 Мадридский договор (1526) — договор между Францией и Священной Римской империей по итогам войны 1521—1525 годов.
  — договор между Испанией и Англией, согласно которому Испания уступила Англии захваченные при Кромвеле Ямайку и Каймановы острова).
 Мадридский договор (1750) — договор между Испанией и Португалией относительно границ их владений в Южной Америке.
  — договор между Россией и Испанией о продаже морского эскадрона.
 Мадридский договор (1880) — договор между Марокко и некоторыми европейскими державами о предоставлении этим странам права собственности на захваченные ими марокканские земли.
 Мадридский договор (1891) — международное соглашение о защите товарных знаков. Например, оно защитило термин «шампанское».